Мизерьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Рерьё. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01250.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 24 км севернее Лиона, в 45 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Первое упоминание о деревне относится к X веку.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1762 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1219 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 888 были экономически активными, 331 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 888 активных жителей работали 832 человека (426 мужчин и 406 женщин), безработных было 56 (24 мужчины и 32 женщины). Среди 331 неактивных 185 человек были учениками или студентами, 99 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн